Mesostruktur bezeichnet

 in der Lexikografie die äußere Ordnungsstruktur von Lexikoneinträgen, siehe Mesostruktur (Lexikografie)
 in der Textlinguistik eine übergeordnete semantische Texteinheit, siehe Mesostruktur (Textlinguistik)
 in der Zahnmedizin das Verbindungsteil zwischen Zahnimplantat und prothetischer Suprakonstruktion, siehe Abutment
 in der Werkstoffkunde die feine, aber noch mit dem Auge sichtbare Struktur eines Materials, siehe Mesostruktur (Werkstoffkunde)